Николай Чоглоков:
 Чоглоков, Николай Наумович (1718—1754) — приближённый императрицы Елизаветы Петровны, камергер и обер-гофмейстер. Воспитатель великого князя Петра Феодоровича
 Чоглоков, Николай Павлович (1856—1920) — таврический губернский секретарь, последний издатель газеты «Таврические губернские ведомости».